Шикунов: — русская фамилия, имеет женскую форму Шикунова.

Известные носители 
 Шикунов, Александр Юрьевич (род. 1961) — советский футболист, российский футбольный функционер.
 Шикунов, Валерий Иванович (род. 1968) — советский футболист.
 Шикунов, Иван Тимофеевич (1915—1944) — Герой Советского Союза.
 Шикунов, Михаил Иванович (1935—2003) — Герой Социалистического Труда.
 Шикунов, Николай Павлович (1923—1959) — Герой Советского Союза.
 Шикунов, Павел Егорович (1912—1945) — Герой Советского Союза.
 Шикунов, Фёдор Иванович (1921—1945) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Шикунов, Юрий Иванович (1939—2021) — советский футболист, советский и российский тренер.

Шикунова 
 Шикунова, Ирина Семёновна (1940—2020) — советская оперная певица, педагог.